Le Canonnier de Vodkagrad est la deuxième histoire d'une trilogie sur le football de Malo Louarn. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 2010 aux Éditions P'tit Louis. La suite de cette trilogie sont les histoires La Vedette et La Taupe de Botagogo.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 2010
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981
Histoire publiée pour la première fois en 1982